Trepper ist der Familienname folgender Personen:
 Elaine Trepper (* 1955), namibische SWAPO-Politikerin
 Leopold Trepper (1904–1982), polnischer Kommunist, Widerstandskämpfer und Publizist
 Lucien Trepper (* 1953), Schweizer Bogenschütze
 Wolfgang Trepper (* 1961), deutscher Kabarettist und Radiomoderator

Siehe auch:
 Drepper